Томас або Том Девіс () — англомовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Томас Девіс (1814-1845) — ірландський поет.
 Том Девіс (1952-2012) — американський актор.
 Том Девіс (1992) — англійський футболіст.
 Том Девіс (1998) — англійський футболіст.

Див. також 
 Девіс

Сторінки зі списками однофамільців-тезок